Отборочные игры к Чемпионату Европы 2004 прошли с сентября 2002 по ноябрь 2003 года. Пятьдесят команд были разбиты на десять групп по пять в каждой. Команды, занявшие первое место в группе автоматически проходили на ЕВРО. Команды, занявшие вторые места разбивались на пять пар плей-офф. Победители этих пар попадали на Чемпионат Европы по футболу 2004. Португалия автоматически отобралась на правах принимающей стороны.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка отборочных групп состоялась 25 января 2002 года в городе Санта-Мария-да-Фейра. Действующий чемпион Европы Франция получила автоматический посев в первой корзине. Остальные сборные распределялись по корзинам в зависимости от коэффициентов, набранных по итогам отбора на Евро-2000 и отбора на ЧМ-2002. Бельгия и Нидерланды являлись хозяевами Евро-2000, у них учтён коэффициент только по итогам отбора на ЧМ-2002. Франция не участвовала в отборе на ЧМ на правах действующего чемпиона, у неё учтён коэффициент только по итогам отбора на Евро-2000.

Условные обозначения:
 жирным выделены сборные, выигравшие свои отборочные группы и досрочно вышедшие на Евро;
 жирным курсивом выделены сборные, выигравшие стыковые матчи;
 курсивом выделены сборные, проигравшие стыковые матчи и не вышедшие на Евро.

Правила распределения мест 
Если две или более сборные набирали одинаковое количество очков, применялись следующие правила для определения мест:
 Большее количество очков, набранных в матчах между собой
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой
 Большее число забитых мячей в матчах между собой
 Большее число мячей, забитых на выезде, в матчах между собой
 Если вышеперечисленные критерии не позволяли дифференцировать позиции сборных, критерии повторно применялись для определения мест, если это не давало результата, применялись критерии 6 и 7
 Результаты всех матчей сборных в группе: 1. Лучшая разница мячей 2. Большее число забитых мячей 3. Большее число мячей, забитых на выезде 4. Показатели Fair Play
 Жребий

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Стыковые матчи 

|}

Лучший бомбардир 

9 голов
  Эрмин Шиляк

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF

Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
Отборочный турнир